Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Grysa − polski naukowiec
 Tomasz Grysa − rzymskokatolicki duchowny, dyplomata watykański